79-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 7 по 17 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу, как и в прошлом году, одержал немецкий велогонщик Максимилиан Шахман.

Участники 
В гонке приняло участие 23 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 3 команды категории UCI ProTeam. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехало 127.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1174 километров. Уже по ходу гонки были изменены маршруты двух последних этапов.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2021 году
Март 2021 года